O termo Lemont pode referir-se a:
 Lemont (Illinois)
 Lemont (Pensilvânia)

Desambiguação